Исла́ндский язы́к — флективный язык с элементами агглютинации.

Имена и артикли 
В существительном имеется ряд архаичных черт, соответствующих общескандинавскому состоянию: 3 рода (мужской, женский, средний) и 4 падежа (именительный, родительный, дательный, винительный). Существительное имеет категории числа (единственное и множественное), а также определённости и неопределённости.

Постпозитивный определённый артикль, возникший из указательного местоимения, является именной энклитикой: он склоняется, дублируя именную флексию. Неопределённый артикль отсутствует. Имеется так называемая двойная определённость: артикль добавляется к существительным, уже имеющим синтаксический детерминатив.

Принцип образования постпозитивного артикля: armurinn = armur + inn << armur hinn («та рука»); kinnarinnar = kinnar + innar << kinnar hinnar («той щеки»). Отдельно артикль hinn в современном языке употребляется только в книжном стиле и в торжественной речи. Он оформляет группу «прилагательное + существительное»: hinn gamli maður («тот старый человек», книжный стиль) = gamli maðurinn («старый человек», нейтральный стиль).

Характерно то, что система склонения современного исландского языка очень близка к системе склонения древнеисландского. Тем не менее, имеют место некоторые упрощения и выравнивания:
 в дательном падеже единственного числа окончание -u в современном языке выступает у значительно меньшего числа существительных женского рода сильного склонения;
 у некоторых существительных мужского рода сильной группы отсутствует окончание дат. п. ед. ч. -i;
 у некоторых существительных упростились чередования основы при склонении: snjór (снег) -> snjós (снега) << дис. snæs;
 у существительных мужского рода в винительном падеже множественного числа более не употребляется окончание -u ни в одной из распространённых парадигм и т. д.

Пример именной парадигмы для следующих слов в неопределённой и определённой формах:

armur (м. р. сильное) «рука»;

afi (м. р. слабое) «дедушка»;

sól (ж. р. сильное) «солнце»;

kinn (ж. р. сильное) «щека»;

rigning (ж. р. сильное) «дождь»;

saga (ж. р. слабое) «история»;

barn (ср. р. сильное) «ребёнок»;

hjarta (ср. р. слабое) «сердце».

Для того чтобы показать архаичность исландского языка, отметим, что у шведского существительного arm из этих 16 форм сохранилось только 4, а формы родительного, дательного и винительного падежей исчезли: arm — armen — armar — armarna.

Используются 2 типа склонения прилагательных — сильное и слабое. Пример склонения прилагательного в сильной (неопределённой) и слабой (определённой) формах:

langur dagur «длинный день»;

löng nótt «длинная ночь»;

langt líf «длинная жизнь».

Мужской род

Сильное склонение

Первый класс сильного склонения существительных мужского рода 

Существительные мужского рода, которые склоняются по типу первого класса во множественном числе получают окончание -ar, а в родительном падеже единственного числа — -s. Этот класс наиболее распространённый, но надо помнить, что у любых правил есть исключения, так что есть несколько типов склонения, которые принадлежат первому классу.

Типы склонения по отдельности:

Первый тип 

heimur «земля, мир»; fiskur «рыба»; hundur «собака».

 
По первому типу склоняются, в частности, следующие существительные:

bátur «корабль», baugur «кольцо», brunnur «источник, родник», draumur «сон», fiskur «рыба», garður «сад», hattur «волос», hestur «конь», hundur «собака», kálfur «телёнок», munnur «рот», piltur «парень», pollur «лужа», prestur «пастор».

Второй тип 
Ко второму типу относятся существительные с -ll, -nn на конце. При склонении таких существительных один l или n отпадает, а окончания те же, что и при первом типе.

 
Заметьте, что при склонении гласная перед -ll или -nn отпадает. По второму типу склоняются, в частности, следующие существительные:

aftann «вечер», morgunn «утро», lykill «ключ», fetill «фитиль», ketill «котёл», engill «ангел», spegill «зеркало», jökull «ледник».

Односложные слова этого типа не получают в дательном падеже единственном числе окончания -i. Таких слов много: stóll «стул», hóll «холм», bíll «автомобиль», páll «лопата».

Третий тип 
К третьему типу принадлежат односложные слова без окончания. Они получают те же окончания, что и слова первых двух типов.

К этому типу относятся, в частности, следующие слова: fugl «птица», karl «мужчина», vagn «вагон», svefn «сон».

Четвёртый тип 
К этому типу относятся слова, оканчивающиеся на -s, -ss, -x. Эти слова в родительном падеже единственном числе не получают окончание -s.

К этому типу относятся следующие слова: koss «поцелуй», foss «водопад», háls «шея», mars «март», dans «танец», lax «лосось».

Второй класс сильного склонения существительных мужского рода

Первый тип 
Ко второму классу относятся существительные, оканчивающиеся на -ur, которые во множественном числе получают окончание -ir.

Единственное распространённое слово, склоняющееся по этому типу — gestur «гость».

Второй тип 
Ко второму типу относятся слова, которые не получают окончания -I в дательном падеже единственном числе.

Самые распространённые слова этого типа: svanur «сван», hvalur «кит», valur «сокол», dalur «долина», refur «лиса», salur «зал», lýður «народ», smiður «кузнец».

Третий класс сильного склонения существительных мужского рода 
К третьему классу относятся слова, которые склоняются не так, как слова предыдущих двух типов. Это очень распространённые слова: faðir «отец», bróðir «брат», maður «человек», fótur «нога», fingur «палец», vetur «зима».

Слабое склонение

Первый тип 
К существительным со слабым склонением относятся слова с -i на конце. При слабом склонении существительное получает окончание -a в родительном, дательном и винительном падежах единственном числе, -ar в именительном падеже множественного числа. Существительные с -kki, -ggi, -ki, -gi в конце получают окончания соответственно -ja и -jar.

По слабому склонению склоняются огромное количество слов. Вот некоторые примеры: Rússi «русский (человек)», Grikki «грек», Tyrki «турок», Finni «финн», Spanverji «испанец», afi «дедушка», banki «банк», bakari «пекарь», kennari «учитель», dómari «судья». Почти все названия национальностей и профессий относятся к слабому склонению существительных мужского рода.

Второй тип 
Ко второму типу относятся слова, заканчивающиеся на -andi. Эти слова в именительном и винительном падежах множественного числа получают окончание -ur, причём во множественном числе а в суффиксе -andi превращается в е.

К этому типу относятся следующие слова: lesandi «читатель», leikandi «игрок», nemandi «ученик».

Женский род

Сильное склонение

Первый класс

Первый тип 
По первому склоняются существительные с окончаниями -ing и -ung, причём у последних -u в дат. п. ед. ч. может отсутствовать:

Второй тип 
По второму типу склоняются, в основном книжные, слова и некоторые собственные имена с окончанием -ur, а также собственные имена с окончаниями -dís и -unn (например, Þórdís, Þórunn):

Третий тип 
По третьему типу склоняются существительный, оканчивающиеся на корневые гласные á, ó, ú:

Местоимения 

Склонение личных местоимений:

Глагол 
Глагол в исландском языке имеет категории времени, наклонения и залога. Форма перфекта строится при помощи глаголов «иметь» (для большинства глаголов) и «быть» (только для непереходных предельных глаголов). Форма будущего времени не грамматикализована. Пассив образуется аналитически. Есть класс средних глаголов с маркером -st, имеющим рефлексивное происхождение. Имеется обширный класс глаголов, связанных сильным управлением с существительными в дательном и родительном падеже. Пример спряжения на примере сильных глаголов fara («ехать») и vinna («работать, побеждать») и слабого глагола kalla («звать»):

Как видно из парадигм, глагол в исландском языке активно спрягается по лицам и числам, чего не сохранили другие скандинавские языки (кроме фарерского). Например, в шведском для всех лиц: fara >> far — (fare) — for — fore; vinna >> vinner — (vinne) — vann — vunne; kalla >> kallar — (kalle) — kallade — kallade (в скобках даны малоупотребимые архаичные формы сослагательного наклонения настоящего времени).

Примеры аналитических форм:

Перфект: ég hef kallað þig «я тебя позвал»; 

Субъектный результатив: þeir eru komnir «они пришли» (досл.: «суть пришедшие»);

Настоящее длительное: ég er að lesa bókina «я читаю (сейчас) эту книгу».

Глагол имеет две формы причастий — настоящего и прошедшего времени: að kalla >> kallandi, kallaður.

Причастие прошедшего времени склоняется как обычное прилагательное: kallaður — kallaðir — kallaðan и т. д..

Исландский язык
Морфология по языкам